Der findes flere personer med navnet Konrad af Querfurt:

 Konrad af Querfurt (ærkebiskop af Magdeburg) (ca. 1100–1142), ærkebiskop af Magdeburg
 Konrad af Querfurt (biskop af Würzburg) (ca. 1160–1202), biskop af Hildesheim og biskop af Würzburg